Skovbo, fino al 1º gennaio 2007 è stato un comune danese situato nella contea di Roskilde, il comune aveva una popolazione di 14.873 abitanti (2005) e una superficie di 132 km².

Dal 1º gennaio 2007, con l'entrata in vigore della riforma amministrativa, il comune è stato soppresso e accorpato al comune di Køge per dare luogo al riformato comune di Køge compreso nella regione della Zelanda.

Collegamenti esterni 
 

Comuni della Danimarca soppressi